Проспе́кт Вале́рия Лобано́вского () — проспект в Соломенском и Голосеевском районах города Киева, местности Чоколовка, Александровская слободка, Проновщина, Монтажник, Со́вки, Ширма, Демиевка. Пролегает от Севастопольской до Демиевской площади. С 1974 по 2015 год именовался Краснозвёздный проспект ().

Примыкают улицы Вузовская, Брянская, Максима Кривоноса, Братьев Зеровых, Белгородская, Алексеевская, Озёрная, Горвица, Златопольская, Александра Пироговского, Бориса Гарина, Донская (1-е примыкание), Андрея Головко, Чоколовский бульвар, Оборонная, Донской переулок, Народная улица, Новонародный переулок, улицы Крутогорная, проезд без названия к Крутогорной улице, улицы Похилая, Кировоградская, Совские пруды, улицы Кайсарова, Пролетарская, Мыстецкая, проезд без названия к Костанайской улице, Фрометовская улица (1-е примыкание), улица Балакирева, переулки Балакирева, Гулака-Артёмовского, проезд к Фрометовской улице (бывший Фрометовский переулок) и Демиевская улица.

История 
Проспект сформировался путём объединения ряда улиц, существовавших ранее: Совской (возникла в 1897 году, от современной Московской площади до района Майкопской улицы), 1-й Софиевской (возникла около 1920—30-х годов, от Дачной улицы до Народной улицы, позднее была объединена с Краснозвёздной улицей), Краснозвёздной (возникла во 2-й половине 1940-х годов, от современной Севастопольской площади до Дачной улицы), Семёна Палия (возникла в 1950-х годах, от Крутогорной улицы до Совских прудов). В 1974 году на базе этих улиц и ещё ряда старых проездов была сформирована единая магистраль, получившая название Краснозвёздный проспект. Переименован по закону о декоммунизации.

Современное название в честь советского и украинского футболиста и футбольного тренера Валерия Лобановского — с 2015 года.

Проспект в наше время 
В наше время это — скоростная автомагистраль, часть Малой Окружной дороги. В 2004 году была проведена реконструкция проспекта, вследствие чего было ликвидировано большинство светофоров, построено 4 подземных перехода и проложена новая троллейбусная линия (до этого с 1963 до 25 мая 2004 года существовал автобус № 17).

Протяжённость проспекта составляет 4,8 км.

26 февраля 2022 года дом № 6а был частично разрушен российской ракетой при обстреле Киева в ходе вторжения России на Украину — уничтожены квартиры на нескольких этажах. Силами жителей через некоторое время были разобраны завалы и установлены распорки поддерживающие перекрытия здания от обрушения. Специалистами дом признан аварийным, но подлежащим восстановлению. В июле 2022 началась реконструкция дома.

Особенности проспекта 
Большая часть застройки проспекта — одноэтажная частная.
В средней части проспекта находятся Совские пруды — уникальное заповедное место в центральной части города с сохранённой экосистемой. Представляет собой большие заболоченные луга с прудами, камышовыми зарослями, вербами.

Интересные факты 
В конечной части проспекта сохранилась 1—2-этажная застройка конца XIX — начала XX века. В частности, сохранилось здание школы, в которой учился Валерий Лобановский (дом № 148).

В начальной части проспекта, в школе № 144 (ныне — Лицей таможенной службы № 144), учился Олег Блохин (дом № 6).

Географические координаты 
Начало 

Конец

Транспорт 
 Троллейбусы 42
 Автобусы 22, 28, 119
 Маршрутное такси 205, 239, 477
 Станция метро «Лыбедская»
 Станция метро «Демиевская»

Здания

Примечания

Ссылки 
 Проспект на сервисе Яндекс.Панорамы.
 
 
 Галайба В. Фотоспомин. Київ, якого немає: Анотований альбом світлин 1977—1988 років. / Автор світлин В. Галайба; Автори-упорядники: М. Виноградова та ін. — К.: Головкиївархітектура; НДІТІАМ, 2000. — 408 с.: іл. — ISBN 966-7452-27-1.

Соломенский район
Голосеевский район
Проспекты Киева
Улицы, названные в честь Героев Украины